Le Corbillard de Jules est un roman d'Alphonse Boudard (1979)
 Le Corbillard de Jules est une adaptation cinématographique de Serge Pénard (1982).